Појам Карло III може да се односи на:

 Карлос III од Шпаније, краљ Шпаније и краљ Две Сицилије
 Карло III Дебели, цар Светог римског царства (879—887), краљ Немачке (882—887), краљ Француске (884—887), краљ Италије (879—887), краљ Алеманије и Ретије (876—887) и краљ Горње Бургундије (879—887)
 Карло III Безазлени, француски краљ (898 — 922)
 Карло III Напуљски, 
 Карло III Анжујски
 Карло III Токо
 Карло III, војвода од Парме
 Шарл III Бурбон, француски војсковођа и војвода Милана